Böckler, auch Boeckler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Boeckler (1892–1957), deutscher Kunsthistoriker
 Anne Böckler-Raettig, deutsche Psychologin
 Annette M. Böckler (* 1966), jüdische Theologin 
 Georg Andreas Böckler (1617–1687), deutscher Architekt, Erfinder und Autor
 Hans Böckler (1875–1951), deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär, Namenspatron der Hans-Böckler-Stiftung
 Johann Heinrich Boeckler (1611–1672), deutscher Polyhistor
 Michael Böckler (* 1949), deutscher Schriftsteller
 Nora Boeckler (* 1980), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin
 Otto Böckler (1867–1932), Schriftsteller und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Thorsten Böckler (* 1977), deutscher Feldhockeyspieler

Siehe auch:
 Böckeler
 Böcler